Piccoli o Píccoli puede hacer referencia a:

Alcídes Píccoli, futbolista argentino.
Anselmo Piccoli, pintor argentino.
Constanza Piccoli Molina, actriz y cantante chilena.
Héctor Aldo Piccoli, traductor y poeta argentino.
Mariano Piccoli, ciclista italiano.
Michel Piccoli, actor y productor francés.
Néstor Omar Píccoli, futbolista argentino.